Ришар Гаске () е френски професионален тенисист. Най-доброто му класиране в световната ранглиста е №7.

През 2004 печели титлата на смесени двойки на Ролан Гарос, партнирайки си с Татяна Головин. Най-голямото му постижение е полуфинал на Уимбълдън през 2007 и класиране на Тенис Мастърс Къп по-късно през годината.

На Летните олимпийски игри 2012 печели бронзов медал на двойки с Жюлиен Бенето, побеждавайки испанците Давид Ферер и Фелисиано Лопес.

Финали на сингъл: 16 (6 – 10) 
{|
|-valign=top
|

(з) = В зала

Външни препратки 

 
 
 Профил в официалния сайт на Купа Дейвис

Френски тенисисти
Ньошателци